«Ардс» — североирландский футбольный клуб из города Ньютаунардс, основанный в 1902 году. C 2006 года участвует в Первом дивизионе Северной Ирландии, заняв 16 место в Высшем дивизионе сезона 2005—2006 и вылетев из него. В последние 10 лет команда испытывает большую нехватку в финансировании, из-за этого клубу пришлось продать свой предыдущей стадион и арендовать «Кландибойе Парк». В сезоне 2006—2007 команда не смогла вернуться в элитный дивизион и заняла лишь 5 место.

Достижения 
ФК Ардс становился победителем соревнований в Северной Ирландии:
 Ирландская Лига (1): 1957—1958
 Первый дивизион (1): 2000—2001
 Кубок Ирландии (4): 1926—1927, 1951—1952, 1968—1969, 1973—1974
 Кубок Лиги (1): 1994—1995
 Золотой Кубок (2): 1953—1954, 1973—1974
 Кубок Ольстера (1): 1973—1974
 County Antrim Shield (3): 1955—1956, 1971—1972, 1993—1994
 Blaxnit All-Ireland Cup (1): 1973—1974
 McEwan’s Soccer Sixes (1): 1992
 North Down Cup (2): 2003, 2005
 McElroy Challenge Cup (1): 1940—1941
 Clements Lyttle Challenge Cup (2): 1941—1942, 1942—1943

Выступления ФК Ардс в Европе

Рекорды 
 Первая официальная игра: 25 августа 1923 года (Ирландская футбольная лига сезона 1923—1924 года) — Барн Юнайтед 1-2 Ардс
 Самая крупная победа: 14 октября 1989 года: Кубок Лиги Roadferry 1 раунд — Ардс 12-0 UUJ
 Самое крупное поражение: 18 сентября 1974 года: Кубок обладателей кубков 1 раунд, 1 игра — ПСВ Эйндховен 10-0 Ардс
 Наибольшее число забитых мячей в сезоне: 149 голов в 57 играх — 1973—1974
 Наибольшее число пропущенных мячей в сезоне: 133 гола в 47 играх — 1962—1963
 Наименьшее число забитых мячей в сезоне: 35 голов в 46 играх — 2002—2003
 Наименьшее число пропущенных мячей в сезоне: 44 гола в 44 играх — 2000—2001
 Наибольшее число игроков, игравших за команду за сезон: 47 игроков — 1997—1998
 Наименьшее число игроков, игравших за команду за сезон: 21 игрок — 1971—1972, 1973—1974, 1982—1983
 Лучший бомбардир за сезон: Денис Гай, 46 голов — 1973—1974
 Игрок, забивший наибольшее число голов: Билли МакЭйвой, 301 гол в 410 матчах
 Игрок, сыгравший наибольшее число матчей: Рэй Моуэт, 671 матч за 18 сезонов

Главные тренеры 
Список всех главных тренеров ФК Ардс:

Контактная информация 
 Адрес: Ards FC Sports Club 2d Portaferry Road Newtownards United Kingdom BT23 8NN
 Телефон: 028 9182 8328

Примечания

Ссылки 
 Сайт команды

ФК «Ардс»